Puskás eller 'Puskas kan syfta på:

Ferenc Puskás (1927–2006), ungersk fotbollsspelare och tränare
Fifa Puskás Award – en årlig utmärkelse som utdelas av FIFA sedan 2009
Ferenc Puskás-stadion – idrottsarena i Budapest, Ungern
Tivadar Puskás (1844–1893), ungersk uppfinnare
Anders "Puskas" Ljungberg (1947–), svensk fotbollsspelare, se Anders Ljungberg